A Copa das Nações de 1985 também chamada de Copa Los Angeles das Nações (em inglês: Los Angeles Nations Cup), foi a terceira edição de um torneio amistoso organizada pela California Soccer Association e foi vencida pela equipe brasileira do Corinthians, que terminou a competição empatada em pontos com a seleção mexicana e acabou campeão por ter maior número de gols pró (5 contra 3) do que os mexicanos.

Participantes 

  Bulgária
  Chile
  Corinthians
  México

Jogos

Classificação final 

Torneios amistosos de futebol dos Estados Unidos‎